Stati Uniti d'America
 Sharpsville – città della Contea di Tipton, Indiana
 Sharpsville – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania